dimetyloformamid, (CH3)2NCHO
oksazolidyna,